Bubenhausen steht für:

 Bubenhausen (Bad Berleburg), ein wüstes Dorf auf dem Gebiet von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Bubenhausen (Weißenhorn), Stadtteil von Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Bubenhausen (Zweibrücken), Stadtteil der kreisfreien Stadt Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Wolyzja (Schytomyr, Nowohujwynske) (deutsch Bubenhausen), ein Dorf im sogenannten Gebiet Hegewald in der Ukraine